Kloimstein ist der Familienname von: 

 Doris Kloimstein (* 1959), österreichische Schriftstellerin
 Josef Kloimstein (1929–2012), österreichischer Ruderer
 Lothar Kloimstein (1919–1984), österreichischer Jurist und Fußballfunktionär